Самборовка (), село, 
Гусинский сельский совет, 
Купянский район, 
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323781512. Население по переписи 2001 года составляет 40 (19/21 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Самборовка находится недалеко от истоков реки Купянка,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Смородьковка.
К селу примыкает небольшой лесной массив.

История 
 1946 — дата основания.

Экономика 
 Фермерское хозяйство «НЕКТАР».

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Ссылки 
Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Купянского района